Christian Damsgaard har flere betydninger:

 Christian Damsgaard (skuespiller)
 Christian Damsgaard (operasanger)